Серафин Вистнер (; род. 20 июля 1990, Иланц, Швейцария) — швейцарский биатлонист. Лучшим достижением на кубке мира является 5-место в спринте Чемпион мира среди юниоров Призёр этапов кубка IBU

Биография 
Свою первую международную гонку сыграл в 2006 году на Кубке Европы среди юниоров. Его первым международным чемпионатом был Чемпионат мира по биатлону среди юниоров 2008 в Рупольдинге.

Юниорские достижения

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 

Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2014 года

Биатлонисты Швейцарии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года